7. Flotte steht für:

 7. Flotte (Japanisches Kaiserreich), Flotte der Kaiserlich Japanischen Marine
 United States Seventh Fleet, Flotte der United States Navy, siehe United States Navy #Siebte Flotte, Westlicher Pazifik und Indischer Ozean